Amerikanersiedlung, Amerikanische Siedlung  oder auch kurz Ami-Siedlung steht für 
 die Amerikanersiedlung in Karlsruhe, siehe Liste der Stadtteile von Karlsruhe 
 die Amerikanersiedlung im Münchner Stadtteil Fasangarten, siehe Siedlung am Perlacher Forst
 die Amerikanersiedlung im Münchner Stadtteil Am Hart, siehe Wohnanlage München-Nord
 die Amerikanische Siedlung im Bonner Stadtbezirk Bad Godesberg, siehe HICOG-Siedlung Plittersdorf